Amerikai Egyesült Államok
Rankin (Illinois)
Rankin (Mississippi) ⋅
Rankin (Missouri)
Rankin (Oklahoma)
Rankin (Pennsylvania)
Rankin (Ellis megye, Texas)
Rankin (Upton megye, Texas)
Rankin (Wisconsin)
Rankin megye (egyértelműsítő lap)